Ломоносов има више значења:

Михаил Васиљевич Ломоносов
Ломоносов (град) - Град у Русији
 Московски државни универзитет Ломоносов